43-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

 43-я пехотная дивизия (Российская империя)
 43-я стрелковая дивизия (СССР)
 43-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР)
 43-я смешанная авиационная дивизия (СССР)
 43-я гвардейская ракетная Смоленская орденов Суворова и Кутузова дивизия (СССР, Российская Федерация)